Желєзнов Григорій Іванович (? — 1853) — лейтенант, ад'ютант В. О. Корнілова.
 Желєзнов Іосаф Гнатович (1824—1863) — російський письменник, дослідник побуту уральських козаків.
 Желєзнов Микола Іванович (1816—1877) — російський ботанік і агроном.
 Желєзнов Сергій Олександрович (1972—2002) — капітан, Герой Російської Федерації.